BCX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Beloreck (Russia)